O Stabæk Fotball (lê-se stábeq) é um clube de futebol norueguês, com sede na cidade de Bærum. Foi fundado em 1912 e o seu presidente chama-se Mimi Berdal. O clube tem ainda secções de bandy, andebol e esqui nórdico. 

Sua maiores conquistas foram o título na Copa da Noruega em 1998 e o vice campeonato no campeonato norueguês em 1998, 2003 e campeonato em 2008.

Estádio 
Seu estádio é Nadderud, em Bærum.

Patrocínios 
A equipa enverga equipamento da marca Macron e seu patrocinador é a Nordea.

Elenco atual 
Atualizado em 16 de julho de 2020

Ligações externas 
Página oficial do clube 

Clubes de futebol fundados em 1912
Clubes de futebol da Noruega